Pirro kan syfta på:

Geografi
 Barranco de Pirro – ett vattendrag i Spanien
 Río Pirro – ett vattendrag i Costa Rica

Personer
 Pirro Çako (1965–), en albansk sångare och kompositör
 Pirro Ligorio (1513–1583), en manieristisk bildkonstnär, antikvarie, arkitekt och trädgårdsdesigner
 André Pirro, en fransk musikskriftställare
 Emanuele Pirro, en italiensk racerförare
 Michele Pirro, en italiensk roadracingförare
 Ugo Pirro (1920–2008), en italiensk manusförfattare och romanförfattare